Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1937 — пятый чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил с 6 по 25 сентября в Ростове-на-Дону.

16 участниц, в том числе победительницы первенств ряда городов, областей и республик. Персонально приглашены: 2-кратная чемпионка страны О. Семёнова-Тян-Шанская и зкс-чемпионка О. Рубцова. 

Выиграв в последнем туре у Семеновой-Тян-Шанской, чемпионкой страны в 3-й раз стала Рубцова — 12½ очков. 2—3-е места разделили О. Морачевская и Семенова-Тян-Шанская — по 10½ очков.

Примечательные партии 
Л. Агеева — Н. Лобанова
1.d4 Кf6 2.Кf3 b6 3.g3 Сb7 4.Сg2 е6 5.0—0 Се7 6.с4 0—0 7.Кс3 d6 8.Фс2 Кbd7 9.b3 с5 10.е4 сd 11.К:d4 Лс8 12.Фе2 а6 13.Сb2 Ле8 14.Лаd1 Фс7 15.f4 Сf8 16.g4 g6 17.g5 Кh5 18.Фf2 f5 19.ef ef 20. Кd5 Фd8 21.Ке7+ Л:е7 22.С:b7, 1: 0.

Таблица

Литература 
 

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1937 год в шахматах
Спортивные соревнования в Ростове-на-Дону
Спорт в России в 1937 году
Сентябрь 1937 года
Чемпионаты СССР в 1937 году
Шахматные турниры в России